Кадейа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Ломбес. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32069.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 615 км к югу от Парижа, в 55 км юго-западнее Тулузы, в 33 км к юго-восточнее от Оша.

По территории коммуны протекают реки  и Сав.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 73 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 36 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 24 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 24 активных жителей работали 24 человека (13 мужчин и 11 женщин), безработных не было. Среди 12 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер